Kentucky Indy 300 — это этап серии IRL IndyCar на трассе Kentucky Speedway в Спарте, штат Кентукки, США.

История 
Этап дебютировал в календаре в 2000-м году, заменив вторую гонку в Пайкс-Пик.

В 2002-м году именно здесь Сара Фишер завоевала первый поул для женщин-гонщиц в истории гонок «чампкаров».

В том же году на тренировке Infiniti Pro Series попал в серьёзную аварию известный американский актёр Джейсон Пристли.

Победители прошлых лет

IndyCar

Firestone Indy Lights

Ссылки 
 Профиль на сайте IRL IndyCar